Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2016—2017 - сезон футбольного клубу Еспаньйол. Окрім змагань Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей.

Склад команди

В оренді в іншому клубі

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Примітки

Посилання 
 Official website 
 RCD Espanyol at Ла-Ліга 
 RCD Espanyol at УЄФА 

Сезони «Еспаньйол» (Барселона)
Іспанські футбольні клуби в сезоні 2016–2017